Seiwert ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wilhelm Seiwert (1894–1933), deutscher Maler und Bildhauer  
 Hubert Seiwert (* 1949), deutscher Religionswissenschaftler und Religionshistoriker
 Inge Seiwert (1948–2006), deutsche Ethnologin
 Lothar Seiwert (* 1952), deutscher Zeitmanagement-Experte und Autor
 Wolf-Dieter Seiwert (* 1945), deutscher Ethnologe

Siehe auch:
 Seivert
 Seibert